Э́лис Дьюе́р Ми́ллер (; 28 июля 1874, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США — 22 августа 1942, там же) — американская поэтесса.

Биография 
Элис Дьюер Миллер родилась 28 июля 1874 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) в состоятельной семье Джеймса Гора Кинга Дьюера и Элизабет Уилсон Мидз. Её прадедом был президент Колумбийского университета Уильям Александр Дьер. Миллер — мать сценаристки Элис Ди Джи Миллер, родившейся в браке с Генри Уайзом Миллером.

Миллер прославилась как поэтесса, чья поэзия была активно вдохновлена политическими взглядами. Её феминистские стихи повлияли на вопросы избирательного права, в то время как её стих «The White Cliffs» вдохновил США вступить во Вторую мировую войну. Она также писала романы и киносценарии.

68-летняя Миллер скончалась у себя на родине 22 августа 1942 года.

Основные работы 
 Poems (1896)
 Modern Obstacle (1903)
 The Blue Arch (1910)
 Things (1914)
 Are Women People? (1915) 
 Come Out of the Kitchen (1916)
 Women Are People! (1917) (Wikisource)
 Ladies Must Live (1917) (e-book)
 The Happiest Time of Their Lives (1918) (e-book)
 Wings in the Night (1918)
 The Charm School (1919)
 The Beauty and the Bolshevist (1920) (e-book)
 Manslaughter (1921)
 Priceless Pearl (1924)
 The Reluctant Duchess (1925)
 The Springboard (1928)
 Welcome Home (1928)
 Forsaking All Others (1931) (link)
 Gowns by Roberta (1933)
 Come out of the Pantry (1934)
 The Rising Star (1935)
 And One Was Beautiful (1937)
 The White Cliffs (1940) (link)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Барнард-колледжа
Поэтессы США